Carlo Mannelli (1640-1697), violoniste, castrat et compositeur italien ;
Luigi Mannelli (1939-2017), joueur italien de water-polo ;
Maurizio Mannelli (1930-2014), joueur italien de water-polo.

Voir aussi
 Francesco Manelli (1594-1667), compositeur italien.
Maddalena Manelli (vers 1600 - 1680), cantatrice italienne, femme de Francesco
 Stefano Manelli (né en 1933), prêtre catholique italien.